Qiu kan syfta på:

 Qiu, Hebei – härad i Hebei-provinsen, Kina
 Qiu (namn) – ett kinesiskt efternamn

WP:Projekt Kina